Волинець — українське прізвище.

 Волинець Ананій Гаврилович (1894—1941)  — один з керівників протибільшовицького збройного опору на Гайсинщині, командир 61-го і 13-го полків Армії УНР.
 Волинець Данило Анатолійович (*2002) — український футболіст.
 Волинець Євгеній Валерійович (*1978)  — Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 р., обраний за списками КПУ.
 Волинець Євгеній Валерійович (*1993)  — український футболіст.
 Волинець Євгенія Сергіївна (*1981) — директор Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації
 Волинець Іван (1896—1956) — важкоатлет.
 Волинець Ігор Михайлович (? — 2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волинець Методій Іванович (Михтодь Волинець, *1926)  — український підпільник, організатор «Спілки вільної української молоді», літератор, правозахисник.
 Волинець Микола Миколайович — старший матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність»
 Волинець Михайло Якович (*1956)  — український профспілковий діяч і політик, народний депутат України.
 Волинець Надія Іларіонівна (*1946)  — українська громадсько-культурна діячка, Заслужений працівник культури України.
 Волинець Олександр Вікторович (*1974) — спортсмен-плавець, тренер.
 Волинець Степан Олександрович (1895—1969) — галицький політичний і громадський діяч, журналіст, посол до Польського сойму, діяч Фронту Національної Єдности, редактор газет «Батьківщина», «Українські вісті».

Примітки 

Українські прізвища